Rockville Bridge ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Rockville Bridge (Pennsylvania), ID-Nr. 75001640
 Rockville Bridge (Utah), ID-Nr. 95000982